Entenbrunnen steht für:
 Entenbrunnen (Berlin)
 Entenbrunnen (Nörvenich)